Barack steht für:

 Barack (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein ungarischer Obstbrand, siehe Barackpálinka

Barack ist der Familienname folgender Personen:
 Karl August Barack (1827–1900), deutscher Germanist und Bibliothekar
 Max Barack (1832–1901), Pfälzer Mundartdichter und Bibliothekar 

Siehe auch:
 Barach
 Barak
 Barrack